La città canadese di Toronto, nell'Ontario, conta, nel 2020, 67 grattacieli alti più di 150 metri. La struttura più elevata della città è la CN Tower, sebbene questa non venga comunemente considerata un edificio. Il titolo di grattacielo più alto della città spetta dunque al First Canadian Place.

Grattacieli più alti

Note 

Liste di grattacieli